И́ли — союз русского языка, выражающий альтернативу.
 Логическое «ИЛИ» — другое название логической операции дизъюнкции.
 Маркиз Или — наследственный титул в Пэрстве Ирландии.

Топонимы 
 Реки:
 Или́ — река в Китае и в Алматинской области Казахстана.
 Или — река в Иркутской области России, приток реки Кимильтей.
 Населённые пункты:
 Или — индейская резервация западных шошонов в штате Невада (США).
 Или — село в Куйтунском районе Иркутской области России.
 И́ли () — город в Англии, близ Кембриджа, центр древней епархии.
 Или (Айова) () — город в штате Айова (США).
 Или (Миннесота) — город в округе Сент-Луис в штате Миннесота (США).
 Или (Невада) — город в округе Уайт-Пайн в штате Невада (США).
 Или (Кентукки) () — невключённая территория в штате Кентукки (США).
 Или (Небраска) () — невключённая территория в штате Небраска (США).
 Или (Западная Виргиния) () — невключённая территория в штате Западная Виргиния (США).

Фамилия 
 Или, Джон (род. 1984) — британский конькобежец-шорттрекист.
 Или, Майкл (род. 1973) — американский актёр.

Аббревиатура 
 ИЛИ — Институт лингвистических исследований РАН.
 ИЛИ — интуитивно-логический интроверт, один из соционических типов.

См. также 
 Илли — героико-эпические песни чеченцев и ингушей.
 Собор Или
 Эли (значения)